Broomhill est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme

Broomhill, communauté de la municipalité rurale d'Albert au Manitoba

Broomhill Park, parc d'Ipswich dans le comté de Suffolk
Broomhill, village du comté de Northumberland
Broomhill, quartier de Sheffield dans le comté du Yorkshire du Sud

Broomhill, village du comté d'Armagh

Broomhill, quartier d'Aberdeen
Broomhill, quartier de Glasgow